Валдгейм ( от  — лес и  — дом, домашний очаг, обитель) — село в Биробиджанском районе Еврейской автономной области, административный центр Валдгеймского сельского поселения.

География 
Село Валдгейм стоит вблизи левого берега реки Бира.

Дорога к селу Валдгейм идёт от Биробиджана через село Птичник, расстояние до Биробиджана около 10 км.

Высота над уровнем моря — 72 м.

На юг от Валдгейма (вниз по течению Биры) идёт дорога к селу Красный Восток.

История 
Колхоз был основан в 1928 году переселенцами из Казани, Могилёва и Днепропетровска. В 1930 в Валдгейме был открыт еврейский сельсовет. К 1930 в колхозе числилось 293 человек, в 1931 — более 900. Председателем колхоза в 1932 году стал поэт Эммануил Казакевич.

В 1930-х годах в Валдгейме действовали школа, ясли, прачечная, баня, а также кустарный кирпичный завод и лесопилка; выходила газета на русском языке и идише.

Население

Примечания 

Населённые пункты Биробиджанского района